Mikołaj Narbutt herbu Trąby – chorąży nadworny litewski w 1794 roku, chorąży lidzki w 1793 roku, był członkiem konfederacji  targowickiej.

Bibliografia 

 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku spisy opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994

Przypisy 

Chorążowie nadworni litewscy
Członkowie dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego
Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej
Konfederaci targowiccy
Mikołaj